Nazarius (redenaar) - een redenaar uit de 4e eeuw n.Chr.
 Nazarius van Lerins - een Frans heiligverklaard geestelijke